Биг-Бен:

 Биг-Бен — название самого большого из шести колоколов Вестминстерского дворца в Лондоне.
 Биг-Бен — активный базальтовый стратовулкан.